Nederlanders in het Engelse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Engelse voetbalclubs uit de hoogste vijf divisies.

Voetballers huidig

Voetballers voormalig

Hoofdtrainers huidig

Hoofdtrainers voormalig

Andere functies

Engelse
Voetbal in Engeland